Осада Сандомира:
 Осада Сандомира (1259) — осада монголами.
 Осада Сандомира (1280) — осада галицко-волынскими войсками.

Осады по городам